Arctic Umiaq Line, также известная как Arctic Umiaq и AUL — судоходная компания, осуществляющая пассажирские и грузовые перевозки в Гренландии. Она была основана в 1774 году под названием Den Kongelige Grønlandske Handel. Компания владеет одним судном, которое плавает от Илулиссата до Нарсака вдоль западного и юго-западного побережья Гренландии. Название компании — это гренландское слово, обозначающее умиак — традиционную лодку инуитов. Морские перевозки, обеспечиваемые компанией Arctic Umiaq Line, жизненно важны для всей западной Гренландии.

Компания владеет судном M/S «Sarfaq Ittuk», которое построено в 1992 году и модернизировано в 2000 году. Судно M/S «Sarpik Ittuk», ходившее между заливом Диско и Уумманнаком, в 2006 году было продано багамской компании «Nova Cruising».

Обслуживаемые порты:
 Аасиаат
 Арсук
 Илулиссат
 Какорток
 Кангаамиут
 Кекертарсуатсиаат
 Маниитсок
 Нарсак (только в летнее время)
 Нарсарсуак (только в летнее время)
 Нуук
 Паамиут
 Сисимиут

Плаванье в одну сторону в летнее время занимает максимум 75 часов, включая самую длинную, двухчасовую, стоянку в Нууке.

Источники 

 https://www.korabel.ru/news/comments/passazhirskiy_korabl_zastryal_vo_ldah_grenlandii.html
 https://www.independent.co.uk/travel/europe/how-do-you-visit-greenland-nuuk-arctic-adventure-travel-a7234416.html

Ссылки 
 Официальный сайт 

Судоходные компании Гренландии